Ву́лиця Симире́нка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Левка Симиренка — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Левка Симиренка — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Левка Симиренка — вулиця в місті Мерефа.
 Вулиця Льва Симиренка — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Левка Симиренка — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Левка Симиренка — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Симиренка 
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Прилуки.
 Вулиця Симиренка — вулиця в місті Рівне.

Вулиці, названі на честь людей